Kabinett Remmele steht für folgende Regierungen Badens:

 Kabinett Remmele I (1922/23)
 Kabinett Remmele II (1927/28)